L'appellation dauphin rose est un nom vernaculaire donné à plusieurs espèces de dauphins appartenant à l'ordre des cétacés.
 Dauphin rose de l'Amazone ou Boto (Inia geoffrensis) 
 Dauphin rose de Chine :
 Dauphin de Chine ou Baiji (Lipotes vexillifer) 
 Sotalie de Chine ou dauphin à bosse du Pacifique (Sousa chinenses) 

Cétacé (nom vernaculaire)
Nom de mammifère ambigu